Гуре́н, Ґурен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на захід від Парижа, 145 км на захід від Ренна, 85 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1855 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3981,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Гурен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Гурен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан